Беньямин Киттер (; род. , Копенгаген, Дания) — датский актёр театра и кино.

Биография 
Беньямин Киттер родился 25 апреля 1975 года в Копенгагене в семье датского актёра Бьярне Киттера. Дедом актёра является датский пародист Питер Киттер.

Карьера 
В 2005 году окончил Датскую национальную школу театра, после чего до 2007 года был членом постоянного ансамбля «TurboTown» в Королевском театре Дании. За это время Киттер принимал участие в различных театральных постановках, таких как: «Зимняя сказка», которая основана на одноимённой пьесе Уильяма Шекспира (2005 год), «Тартюф» по комедийной пьесе Мольера (2007 год) и других. В 2008 году снялся на телевидение в сериале «Альбом».

С 2008 года по настоящее время Киттер принимает участие в различных театральных постановках, но он не прикреплён ни к одному театру, поскольку является внештатным актёром. С этого периода также стал сниматься в кино, сначала в эпизодических ролях, в том числе в таких картинах как «Мистериум. Тьма в бутылке» и «Настанет день».

В декабре 2013 года получил премию «Драматический дебют» в «Театре V» в Копенгагене за постановку спектакля «Спарта».

В 2015 году Беньямин Киттер снялся в музыкальном клипе «Alfons — Ganjaman».

В 2016 году за роль в театральной постановке «Кто имеет честь?» был номинирован на датскую кино-театральную премию «Årets Reumert» в качестве лучшего актёра второго плана.

В 2017 году сыграл одну из основных ролей в фильме «Лучший побеждает», который основан на биографии датского боксёра Йоргена Хансена.

В 2018 году актёр исполнил главную роль в театральной постановке «Direktøren for det hele», которая основана на фильме режиссёра Ларса фон Триера «Самый главный босс». В этом же году Киттер принял участие в съёмках фильма «Счастливчик Пер», основанного на одноимённом романе писателя Хенрика Понтоппидана. За роль в этой картине актёр был номинирован на премию «Роберт» в качестве лучшего актёра второго плана.

Избранные театральные работы 
Источник:.
 2004 — «1001 ночь» — Флер (постановка Вероники Кьяэр, театр «Grønnegårds», Копенгаген)
 2005 — «Иванов» — Иванов (постановка Ханса Хенриксена, Королевский театр Дании)
 2005 — «Зимняя сказка» — Принц Флоризель (постановка Миккеля Хадера, Королевский театр Дании)
 2007 — «Тартюф» — Валер (постановка Ларса Колунда, Королевский театр Дании)
 2012 — «Ромео и Джульетта» — Меркуцио (постановка Йенса Августа Вилла, «Народный театр» в Копенгагене)
 2014 — «Наследник престола и Дания» — Свинг (постановка Генриха Кристенсена, театр «Nørrebro», Копенгаген)
 2015—2016 — «Кто имеет честь?» — муж (постановка Рольфа Хайма, театр «Odense» в Оденсе, театр «V»)
 2017 — «Анна Каренина» — Константин (постановка Якоба Шьодта, театр «Odense»)
 2018—2019 — «Самый главный босс» — Кристофер/Самый главный босс (постановка Николая Фабера, театр «Odense»)
 2019—2020 — «Великий Гэтсби» — Ник Кэррауэй (постановка Николая Фабера, театр «Odense»)

Фильмография

Награды и номинации

Примечание

Ссылки 
 

Актёры Дании
Актёры театра Дании
Актёры телевидения Дании